Данилковская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Вместе с деревнями Фёдоровская и Першинская образует поселение Раменье. Входит в состав Муравьёвского сельского поселения (муниципальное образование «Муравьёвское»).

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 22,7 километрах на север от города Вельска. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Фёдоровская, на востоке деревня Першинская.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Жилищный фонд деревни составляет 0,006 тыс. м². Объекты социальной сферы и стационарного торгового обслуживания населения на территории населённого пункта отсутствуют. Налажено автобусное транспортное сообщение с административным центром района.

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2543» как «Данилковскiй Починокъ(Липуха)». Насчитывала 3 двора, 9 жителей мужского пола и 9 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Пакшенского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Данилковскiй починокъ находилось 5 хозяйств, в которых проживало 15 жителей мужского пола и 14 женского.

Примечания 

Населённые пункты Муравьёвского сельского поселения (Архангельская область)